Вульпіус () — латинізована форма німецького прізвища Фукс.

 Крістіан Август Вульпіус (1762—1827) — німецький письменник, брат Крістіани Вульпіус.
 Крістіана Вульпіус (1765—1816) — дружина Йоганна Вольфганга Гете.
 Ютта Вульпіус — оперна співачка, сопрано.
 Мельхіор Вульпіус (бл. 1570—1615) — німецький композитор.